Agent de surveillance peut désigner :
 agent de surveillance de la voie publique, en France, sous l'autorité du maire ;
 agent de surveillance de Paris ;
 agent d'accueil et de surveillance.

Voir aussi 
 Agent de sécurité
 Prévention et sécurité privée en France